«Под огнём» () — кинофильм режиссёра Роджера Споттисвуда, вышедший на экраны в 1983 году. Фильм снят на основе событий жизни журналиста Билла Стюарта, убитого в 1979 году Национальной гвардией Никарагуа.

Сюжет 
Фотожурналист Рассел Прайс (Ник Нолти) специализируется на репортажах из «горячих точек». После посещения Африки он отправляется в Никарагуа, где нарастает противостояние между войсками президента-диктатора Анастасио Сомосы и партизанскими отрядами Сандинистского фронта национального освобождения под руководством команданте Рафаэля. Рассел и его подруга-журналистка Клэр (Джоанна Кэссиди) решают отыскать неуловимого командира и взять у него интервью.

В ролях 
 Ник Нолти — Рассел Прайс
 Джин Хэкмен — Алекс Грэйзер
 Джоанна Кэссиди — Клэр
 Жан-Луи Трентиньян — Марсель Жази
 Эд Харрис — Оутс
 Ричард Мазур — Хаб Киттл
 Альма Мартинес — Исела
 Дженни Гаго — Мисс Панама
 Рене Энрикес — президент Анастасио Сомоса

Награды и номинации 
 1984 — премия «Давид ди Донателло» за лучшее продюсирование зарубежного фильма (Джонатан Тэплин)
 1984 — номинация на премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку (Джерри Голдсмит)
 1984 — две номинации на премию «Золотой глобус»: лучшая оригинальная музыка (Джерри Голдсмит), лучшая мужская роль второго плана (Джин Хэкмен)
 1985 — номинация на премию Британской киноакадемии за лучший монтаж (Джон Блум, Марк Конте)

Примечания

Ссылки 
 
  
 "Под огнём" (рецензия)

Фильмы-драмы США
Фильмы Роджера Споттисвуда
Фильмы о журналистах
Фильмы США 1983 года
Фильмы Orion Pictures
Фильмы о холодной войне
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита